Тагаев — тюркская фамилия.

 Известные носители
 Тагаев, Кадыр (1891—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Тагаев, Калыйбек (1940—2020) — советский и киргизский композитор и актёр, народный артист Киргизской Республики (1998).
 Тагаев, Эльман Шамсидинович (род. 1989) — туркменский футболист.